Le psaume 33 peut désigner :
 le psaume 33 (32) : psaume 33 selon la numérotation hébraïque, psaume 32 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 34 (33) : psaume 34 selon la numérotation hébraïque, psaume 33 selon la numérotation grecque.